Иван Пряхин:
 Пряхин, Иван Савельевич (1922—1983) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пряхин, Иван Фёдорович (1906 — после 1955) — советский военачальник, гвардии полковник.